G66 steht für:
 HMS Oribi (G66), britischer Zerstörer
 Lake Forest Observatory, Forest Hills, siehe Liste der Sternwarten-Codes #G00–G99